Bei den XVI. Pazifikspielen 2019, die zum zweiten Mal in Samoa stattfinden, wurden zwei Wettbewerbe im Fußball ausgetragen. Am Turnier der Männer nahmen elf, am Turnier der Frauen, welches zum fünften Mal nach 2003 ausgetragen wurde, zehn Mannschaften teil. Die Spiele wurden in der Zeit vom 8. bis 21. Juli 2019 im National Soccer Stadium in Apia ausgetragen.

Männerturnier 
Gespielt wurde in zwei Gruppen, wovon eine fünf und die andere sechs Teams enthielt. Die Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Finale, die Zweitplatzierten spielten um den dritten Platz. Im Gegensatz zum Turnier 2015 gab es keine Altersbeschränkung, Neuseeland nahm aber mit der U-23-Mannschaft teil, so dass die Spiele gegen Neuseeland nicht für die FIFA-Weltrangliste gewertet werden.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Frauenturnier 
Gespielt wurde in zwei Gruppen à fünf Teams. Die Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Finale, die Zweitplatzierten spielten um Platz 3.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Pazifikspiele

2019
Pazifikspiele 2019